Дмитрий Сергеевич Шитиков (21 января 1986, Тюмень) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник тюменского хоккея. До 2017 года являлся игроком подольского «Витязя», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Дмитрий Шитиков начал свою профессиональную карьеру в 2004 году в составе минского «Динамо», выступая до этого за его фарм-клуб, а также вторую команду московского ЦСКА. Конец сезона 2004/05 Дмитрий провёл в хабаровском «Амуре», который в то время выступал в Высшей лиге, после чего подписал контракт с московским «Динамо». За 5 сезонов в составе москвичей Шитиков провёл 279 матчей, в которых он набрал 75 (44+31) очков, став также в 2006 году обладателем Кубка европейских чемпионов.

11 июня 2010 года Дмитрий наряду с Денисом Денисовым и Дмитрием Воробьёвым заключил трёхлетнее соглашение с петербургским СКА. Тем не менее, карьера в армейском клубе у Шитикова не задалась, и после 29 матчей он был командирован в клуб ВХЛ ХК ВМФ, в составе которого он набрал 20 (13+7) очков в 17 проведённых матчах. 25 июня 2011 года Дмитрий подписал контракт с мытищинским «Атлантом». Однако, так и не проведя в составе подмосковного клуба ни одного матча, ещё до начала сезона 2011/12 Шитиков расторг своё соглашение с «Атлантом» и перешёл в череповецкую «Северсталь».

В череповецком клубе, однако, Дмитрий заиграть также не сумел, в 20 проведённых матчах набрав лишь 1 (1+0) очко, и 2 декабря он покинул клуб и вновь подписал контракт с «Амуром», в составе которого за оставшуюся часть сезона провёл 27 матчей, набрав 5 (4+1) очков, после чего руководство хабаровского клуба приняло решение продлить соглашение с игроком ещё на два года.

Международная 
В составе сборной России Дмитрий Шитиков принимал участие в юниорских чемпионатах мира 2003 и 2004 годов, на первом из которых он вместе с командой завоевал бронзовые награды, а второй принёс ему звание чемпиона. На этих турнирах Дмитрий провёл 12 матчей, в которых он набрал 12 (7+5) очков.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2003.
 Чемпион мира среди юниоров 2004.
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 2006.
 Обладатель Кубка Шпенглера (2): 2008, 2010.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 6 марта 2013 года

Международная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Витязь»